Palmy bezeichnet folgende Personen:

Palmy (Popsängerin) (* 1981), thailändisch-belgische Popsängerin
Elena Palmy (1875–1969), polnische Opernsängerin, siehe Helena Oleska